Едигаря́н () — армянская фамилия. 

Известные носители:
 Едигарян, Артак Гегамович (род. 1990) — армянский футболист.
 Едигарян, Артур Гегамович (род. 1987) — армянский футболист.
 Едигарян, Гегам Петросович (род. 1963) — советский футболист и армянский тренер.